__БЕЗКН__

Barbourofelinae (Барбоурофелинае — „Барбоурове мачке”) је изумрла потпородица мачколиких звијери из изумрле породице Barbourofelidae, која је у периоду од средњег до касног Миоцена настањивала подручје Европе, Сјеверне Америке, Азије и Африке. Ову породицу сисара су чинили родови Albanosmilus, Barbourofelis, Sansanosmilus и Vampyrictis. Стручни назив за чланове ове потпородице сисара је барбоурофелини.

Етимологија назива 
Назив ове потпородице води поријекло од:
 типског рода Barbourofelis,
 и таксономског наставка -inae.

Систематика

Класификација 
 Потпородица: †Barbourofelinae
 Род: †Albanosmilus
 †Albanosmilus jourdani
 †Albanosmilus whitfordi
 Род: †Barbourofelis
 †Barbourofelis fricki
 †Barbourofelis loveorum
 †Barbourofelis morrisi
 †Barbourofelis piveteaui
 Род: †Sansanosmilus
 †Sansanosmilus palmidens
 Род: †Vampyrictis
 †Vampyrictis vipera

Филогенетско стабло 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе потпородице Barbourofelinae.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Barbourofelidae

Референце

Спољашње везе